Пётр Смирно́в:
 Смирнов, Пётр Александрович (1897—1939) — советский военный деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва, нарком ВМФ СССР (1937—1938).
 
 Смирнов, Пётр Андреевич (1893 [возможно, 1890 или 1891] — 1947) — советский военно-морской деятель, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, последний командующий Волжской военной флотилией.
 Смирнов, Пётр Андреевич (1783—1879) — протоиерей РПЦ и переводчик; сменил фамилию на Фелицын. 
 Смирнов, Пётр Арсеньевич (1831—1898) — российский предприниматель, основатель водочного завода «Smirnoff».
 Смирнов, Пётр Афанасьевич (1870 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Московской губернии.
 Смирнов-Светловский, Пётр Иванович (1897—1940) — советский военно-морской деятель, командующий Черноморским флотом (1937), и. о. наркома ВМФ СССР (1938).
 Смирнов, Пётр Петрович (1908—?) — директор Казанского авиазавода в 1953—1960 годах.
 Смирнов, Пётр Семёнович (1861—после 1917) — миссионер, богослов, христианский писатель, редактор журналов «Миссионерский сборник» и «Христианское чтение».